Панчич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Панчич, Йосиф (1814—1888) — сербский врач, ботаник
 Панчич, Зоран (род. 1953) — сербский гребец.